Corea del Sud
Distretto di Buk – distretto della città di Gwangju
Distretto di Buk – distretto della città di Pusan
Distretto di Buk – distretto della città di Taegu
Distretto di Buk – distretto della città di Ulsan